Palazzo Granducale di Livorno
Palazzo Granducale di Lussemburgo